Verenigde Naties, een internationale organisatie
 Vrij Nederland, een Nederlands opinieblad
 VN, de ISO 3166-code van Vietnam
 VN, de IATA-luchtvaartmaatschappijcode van Vietnam Airlines
 .vn, het achtervoegsel van internet domeinnamen uit Vietnam.
 VN-nummer of stofidentificatienummer
 Holden VN, een automodel van Holden